Pirc pode ser:
 Defesa Pirc - uma defesa de xadrez;
 Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) - um presídio de Juazeiro do Norte.

Desambiguação